Jadranje na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala šestih disciplinah za moške in štirih ženske.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Uradna stran tekmovanja
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012